Сулла () — древнеримский когномен неясной этимологии. Использовался Суллами, ветвью рода Корнелиев. Наиболее известные носители:

 Луций Корнелий Сулла — наиболее известен как отец следующего.
 Луций Корнелий Сулла (138—78 до н. э.) — консул 88 и 80 гг. до н. э., диктатор 82—79 гг. до н. э., реформатор, организатор кровавых проскрипций.
 Луций Корнелий Сулла — консул 5 года до н. э.
 
 Фавст Корнелий Сулла (квестор) — сын диктатора, квестор.
 Фавст Корнелий Сулла Лукулл — правнук диктатора, консул-суффект 31 года.
 Фавст Корнелий Сулла Феликс — сын предыдущего, консул 52 года.